Sauce (Corrientes), een plaats in de Argentijnse provincie Corrientes
Sauce (departement), een departement van de Argentijnse provincie Corrientes
Sauce (Uruguay), een plaats in het Uruguayaanse departement Canelones
El Sauce (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement La Unión
El Sauce (Nicaragua), een gemeente in het Nicaraguaanse departement León